Доменција (    ) је име које дели мајка византијског цара Фоке (р. 602–610) и ћерка истог цара, вероватно названа по својој баки по оцу.

Име 
Мајку је именовао само Јован Антиохијски, који њено име на грчком преводи као „ Дисмензијана “ (Δυσμενζιανη). Све остале појаве имена односе се на ћерку. Познатији облик „ Доменциа “ (Δομεντζια) даје Теофан Исповедник . Анастасије Библиотекар, који је превео Теофаново дело на латински језик, даје име „Домненција“. Каснији историчар Јован Зонара даје име као "Домнентиа" (Δομνεντια), док Нићифор Калистос Ксантопоулос даје њено име као "Дисмензиана", што указује да су обе жене користиле исто име.

Мајка цара Фоке 
Цар Фока и његова породица су вероватно били трако-римског порекла.  Муж старије Доменције је непознат. Имала је три позната сина: Фоку, Коментиола  и Доментиола . Чини се да је овај последњи био магистер официорум до 610. године.  Унук, који се такође звао Доментиол, добио је титулу куропалата када је Фока ступио на престо 602. године.

Кћи цара Фоке 
Млађа Доментција је била ћерка цара Фоке и царицеЛеонтије . Године 607. удала се за генерала Приска, који је служио као заповедник екскубитора, командант телохранитеља Екскубитори .  Пошто је била једино познато царево дете, брак је практично учинио Приска претпостављеним наследником престола. Међутим, њен муж је пао у немилост када су грађани Константинопоља почели да подижу статуе у њихову част. 

Њен брак је склопљен у палати Марине, названој по свом првобитном власнику, ћерки цара Аркадија и царице Елије Евдоксије . У част младенаца на цариградском хиподрому је организована трка кочија. Вође тркачких фракција Плавих ( Венетои ) и Зелених ( Прасинои ) ( демои ) одлучили су да испоштују ту прилику подизањем статуа царске породице. Тако су на хиподрому поставили слике цара Фоке, царице Леонтија, Доментције и Приска. Слике владајућег царског пара припадале су тамо по традицији, али последње две су имплицирале да је Приск био наследник или савладар цара Фоке. Цар Фока се разбеснео због ове импликације и наредио је да се униште прикази његове ћерке и зета. 

Цар Фока је даље третирао ствар као покушај државног удара, захтевајући даљу истрагу о томе, хапсећи демарше одговорне уз оптужбе за издају . Иако су њихови животи можда били поштеђени због популарне потражње, цар Фока је вероватно на самог Приска гледао као на кривца и чини се да је на свог зета гледао као на потенцијалног ривала.  Међутим, отуђивши Приска, цар Фока је поткопао своју власт на престолу. До 608. године, Јован Антиохијски извештава да је Приск започео контакт са Ираклијем Старијим, егзархом Африке, и подстакао побуну која би на крају уклонила цара Фоку са власти.

Референце

Литература 
 
  
Византијци у 7. веку
Византијци у 6. веку
Странице са непрегледаним преводима